

Persone 
Alex Partridge – canottiere britannico
Andy Partridge – chitarrista britannico
David Partridge – calciatore gallese
Richie Partridge – calciatore irlandese
Ross Partridge – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Altro 
Partridge – comune del Kansas
HMS Partridge (G30) – cacciatorpediniere classe P della Royal Navy
19810 Partridge – asteroide della fascia principale